Unterseeboot 71 ou U-71 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 71, de type UE I, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1915 durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu le ; démoli à Cherbourg en 1921.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-71, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui a été coulé le .
UC-71, un sous-marin de type UC II, lancé en 1916 et qui a été coulé le  sur le chemin de sa reddition.
L'Unterseeboot 71, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940